US Open 2020 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i perioden 31. august - 13. september 2020 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 140. udgave af mesterskabet og den anden grand slam-turnering i 2020, fordi French Open 2020 var blevet flyttet til efteråret og Wimbldon-mesterskaberne 2020 var blevet aflyst. Siden det foregående mesterskab var banernes belægning blevet ændret fra DecoTurf til Laykold. Kampene på de 13 mindste arenaer blev for første gang i turneringens historie gennemført uden linjedommere. I stedet blev boldene dømt inde og ude af computersystemet Hawk-Eye Live. På de to største arenaer, Arthur Ashe Stadium og Louis Armstrong Stadium, blev kampene dog som sædvanligt dømt af en fuld besætning på ni linjedommere, men hvor spillerne havde mulighed for at udfordre linjedommernes domme og få dem gennemset ved hjælp af Hawk-Eye.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Dominic Thiem, som i finalen besejrede Alexander Zverev med 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(8-6), og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere. Det var den første tiebreak i femte sæt af en US Open-finale, og det var første gang siden 1949, at vinderen af US Open-mesterskabet i herresingle vendte 0-2 i sæt til sejr i finalen. Thiem blev samtidig den første spiller født i 1990'erne, der vandt en grand slam-titel i herresingle, efter at de foregående 63 grand slam-titler i herresingle i træk var blevet vundet af spillere, der kom til verden i 1980'erne.

I damesinglefinalen vandt Naomi Osaka over Viktorija Azarenka med 1–6, 6–3, 6–3 efter undervejs at have været bagud med 1–6, 0–2. Osaka sikrede sig dermed sin anden US Open-titel i damesingle og sin tredje grand slam-titel i alt i karrieren, og hun blev samtidig den første asiatiske spiller med tre grand slam-titler i single. Hun blev også en første kvinde siden 1994, der vandt damesinglefinalen ved US Open efter at have været bagud med 0-1 i sæt undervejs.

I herredoublerækken sejerede Mate Pavić og Bruno Soares, som vandt deres første grand slam-titel som makkere ved at besejrede Wesley Koolhof og Nikola Mektić i finalen med 7–5, 6–3. Det kroatisk-brasilianske par vandt dermed deres anden turneringssejr som makkere. Det var Soares' tredje grand slam-herredoubletitel i karrieren, og den anden ved US Open-mesterskabet i herredouble, og hans sjette grand slam-titel i alt. Pavić vandt sin anden grand slam-titel i herredouble og fjerde grand slam-titel i alt.

Damedoubletitlen blev vundet af Laura Siegemund og Vera Zvonarjova, som i deres første turnering som makkere besejrede Nicole Melichar og Xu Yifan med 6–4, 6–4 i finalen. Zvonarjova vandt hermed titlen for anden gang, og det var russerens tredje grand slam-titel i alt i damedouble og hendes femte grand slam-titel i alt i karrieren. Siegemund var i sin første grand slam-finale i damedouble og vandt derfor sin første grand slam-titel i den kategori, og det var hendes anden grand slam-titel i alt.

Mesterskabet blev afviklet under COVID-19-pandemien, hvilket medførte adskillige ændringer i forhold til den normale afvikling af mesterskabet.
 Kvalifikationen i singlerækkerne blev aflyst.
 Herredouble- og damedoublerækkerne blev reduceret fra 64 til 32 deltagende par.
 Mixed double-mesterskabet og junior-rækkerne blev aflyst.
 Turneringen blev afviklet uden tilskuere.
 Turneringen blev afviklet under en særlig sundheds- og sikkerhedsprotokol for spillerne, medarbejdere og mediefolk, som bl.a. medførte at spillerne blev testet for COVID-19 to gange indenfor de første to dage efter ankomsten til New York City og derefter hver fjerde dag, samt at brugen af mundbind var obligatorisk overalt på USTA Billie Jean King National Tennis Center, bortset fra spillere i gang med kamp eller træning, og under indtagelse af mad og drikke.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2020 androg $ 53.402.000, hvilket var et fald på 6,7 % i forhold til året før. Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne androg $ 43.312.000, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i rækkerne for kørestolstennis androg $ 350.000. Derudover var der afsat $ 2.140.000 til per diem-udbetalinger.

I den samlede præmiesum medregnede turneringen endvidere en donation på $ 6.600.000 til "Player Relief Fund" og en donation på $ 1.000.000 til "International Player Relief (ATP/WTA).

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2020
ATP Tour 2020